Der Rajon Korjukiwka (; ) ist eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Tschernihiw im Norden der Ukraine, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Korjukiwka.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 7. März 1923 gegründet (damals Rajon Karjukiwka/Карюківський район benannt) und ist seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine. Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Mena, Snowsk und Sosnyzja.

Geographie 
Der Rajon liegt im Norden der Oblast Tschernihiw und grenzt im Westen und Norden an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Klimowo), im Nordosten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Klimowo), im Osten an den Rajon Nowhorod-Siwerskyj, im Süden an den Rajon Nischyn sowie im Westen an den Rajon Nischyn.

Bis Juli 2020 grenzte er im Nordwesten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Klimowo), im Norden an den Rajon Semeniwka, im Nordosten an den Rajon Nowhorod-Siwerskyj, im Südosten an den Rajon Sosnyzja, im Süden an den Rajon Mena sowie im Westen an den Rajon Snowsk.

Durch den Rajon fließen die Snow (als Grenzfluss) sowie dessen Zuflüsse Rewna (Ревна) und Bretsch (Бреч) sowie der Slot (Слот) und im Süden der Mena (Мена) und der Ubid (Убідь), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 170 Metern und er ist stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 5 Hromadas (3 Stadtgemeinden und 2 Siedlungsgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 204 Dörfer
 8 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Korjukiwka
 Stadtgemeinde Mena
 Stadtgemeinde Snowsk
 Siedlungsgemeinde Cholmy
 Siedlungsgemeinde Sosnyzja

Auf kommunaler Ebene war der Rajon bis Juli 2020 in eine Stadtratsgemeinde, eine Siedlungsratsgemeinde und 20 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 74 Dörfer
 3 Siedlungen

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Korjukiwka